Die Lakeside World Professional Darts Championship 2001 war die 24. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 6. bis zum 14. Januar 2001 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. Dabei wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet. Bei der erstmal ausgetragenen WM für Frauen nahmen 4 Dartspielerinnen teil. 1. Weltmeisterin wurde Trina Gulliver die im Finale mit 2:1 gegen Mandy Solomons gewann.

Titelverteidiger bei den Herren war Ted Hankey. Der an 7 gesetzte Engländer verlor im Finale gegen den neuen Weltmeister John Walton mit 2:6. Für den Engländer war es der 1. WM-Titel. Er war der erste Brillenträger, der die BDO-WM gewinnen konnte.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil, von denen die besten 8 Spieler gesetzt waren. 27 Spieler waren direkt qualifiziert, 5 Spieler schafften die Qualifikation über ein Qualifikationsturnier im Lakeside Country Club am 30. November 2000.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers wurde im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, dass ebenfalls im Best-of-5-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele wurden auch im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 14. Januar 2001 im Best-of-11-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer

Debütanten 
Tony David sollte das Turnier ein Jahr später gewinnen.

Wayne Jones kann bis heute auf 15 Weltmeisterschaftsteilnahmen zurückblicken.

gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Chris Mason
  John Walton
  Ritchie Davies
  Marko Pusa
  Andy Smith
  Wayne Mardle
  Steve Coote
  Mitchell Crooks
  Martin Adams
  Erik Clarys
  Steve Beaton
  Bob Aldous
  Peter Hinkley
  Nick Gedney
  Andy Jenkins
  Matt Clark
  Tony David
  Wayne Jones
  Bob Taylor

Sieger des Qualifikationsturniers
  Jez Porter
  Davy Richardson
  Gary Robson
  Shaun Greatbatch
  Steve Alker

Ergebnisse

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 4 Spielerinnen teil. Die drei bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von der späteren Finalistin Mandy Solomons ergänzt.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Alle Spiele fanden im Best-of-3-Sets-Modus statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

Other Qualifiers
  Mandy Solomons

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

Einzelnachweise 

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2001
Dartwettbewerb in Frimley Green